BBC (латиница):
 British Broadcasting Corporation — Британская вещательная корпорация.
 BBC BASIC — компьютерный язык программирования.
 BBC Micro — модель компьютера.
  — швейцарский электротехнический концерн, c 1984 года — в составе ABB Group.
 Bromobenzyl Cyanide — боевое отравляющее вещество.
  — формат электронного носителя информации.
 BBC — код ИКАО для авиакомпании Biman Bangladesh Airlines.
 BBC — фан-клуб корейской хип-хоп группы Block B.
 «BBC» — композиция с альбома Magna Carta… Holy Grail (2013) американского рэпера Jay-Z.

См. также 
 BBCode — компьютерный язык разметки.
 ВВС (значения) (кириллица)